|-
| 119401 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119402 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119403 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119404 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119405 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119406 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119407 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119408 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119409 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119410 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119411 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119412 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119413 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119414 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119415 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119416 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119417 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119418 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119419 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119420 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119421 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119422 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119423 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119424 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119425 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119426 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119427 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119428 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119429 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119430 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119431 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119432 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119433 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119434 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119435 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119436 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119437 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119438 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119439 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119440 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119441 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119442 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119443 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119444 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119445 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119446 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119447 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119448 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119449 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119450 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119451 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119452 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119453 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119454 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119455 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119456 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119457 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119458 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119459 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119460 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119461 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119462 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119463 - ||  || 11 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119464 - ||  || 14 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119465 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119466 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119467 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119468 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119469 - ||  || 22 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119470 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119471 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119472 - ||  || 25 octombrie 2001 || Farpoint || 
|-
| 119473 - ||  || 19 octombrie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 119474 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119475 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119476 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119477 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119478 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119479 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119480 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119481 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119482 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119483 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119484 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119485 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119486 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119487 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119488 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119489 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119490 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119491 - ||  || 20 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119492 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119493 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119494 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119495 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119496 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119497 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119498 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119499 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119500 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-